Padabeunghar (Pasawahan), een plaats in Indonesië
Padabeunghar (Jampang Tengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing